Азербайджано-пакистанские отношения — дипломатические отношения между Азербайджаном и Пакистаном. Обе страны являются постоянными членами Организации исламского сотрудничества.

История 
В начале XX века в Пакистане (на то время Британская Индия) от смертельной болезни погибают более 100 тысяч человек. Азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев за свой счет покупает и высылает в Пакистан более 300 тысяч ампул прививки от чумы. Именно этот фактор сыграл основную роль в победе над чумой в Пакистане. 20 лет эта история в Пакистане передавалась из уст в уста. Только в 1947 году, после приобретения Пакистаном независимости, этот факт был включен в учебное пособие. С тех пор пакистанский народ признает Азербайджан как братское государство.

Дипломатические отношения 
Пакистан поддерживает позицию Азербайджана в Карабахском конфликте, а Азербайджан поддерживает Пакистан по вопросу принадлежности Кашмира. Пакистан является единственной страной в мире, которая не признает Армению.

В апреле 1993 года прошло заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций под руководством Пакистана. На заседании единогласно была принята резолюция № 822,  касающаяся Нагорно-карабахского конфликта.

Пакистан и Азербайджан поддерживают хорошие отношения, характеризующиеся общими взглядами по основным глобальным и региональным вопросам. Оба государства характеризуют свои дипломатические отношения, как «дружественные и братские».

Пакистан был одной из первых стран, признавших Азербайджан в 1991 году, 12  декабря. Отношения между двумя государствами были установлены 9 июня 1992 года. 

Посольство Пакистана в Азербайджане открыто 12 марта 1993 года. Посольство Азербайджана в Пакистане открыто 24 августа 1997 года.

В парламенте Азербайджана действует двусторонняя рабочая группа по отношениям с Пакистаном. Руководитель группы — Ганира Пашаева.

В парламенте Пакистана действует двусторонняя рабочая группа по отношениям с Азербайджаном. Руководитель группы — .

Между странами подписано 36 договоров.

Встречи сторон 
Официальный визит президента Пакистана – Сардар Фарук Ахмед хана Легари в Азербайджан состоялся осенью 1995 года. В апреле 1996 года был нанесён ответный визит президента Азербайджана – Гейдар Алиева в Пакистан. Состоялись встречи Гейдара Алиева с премьер-министром Пакистанской Республики – Беназир Бхутто. Сторонами были подписаны 9 дипломатически важных документов.

Встреча Гейдара Алиева с Президентом Пакистана – Парвизом Мушаррафом прошла летом 2000 года на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Иранской Исламской Республики – городе Тегеран. Было заявлено о двусторонней поддержке.

Соглашение об оборонном и военном сотрудничестве между сторонами было заключено в 2002 году. В этом же году состоялась ещё одна встреча президента Гейдара Алиева с Парвизом Мушаррафом в городе Стамбул на саммите Организации экономического сотрудничества.

В сентябре 2003 года премьер-министр Азербайджана – Ильхам Алиев встретился с президентом Пакистанской Республики – Парвизом Мушаррафом. Были обсуждены международные вопросы, находящиеся в сфере интересов обоих государств. 

Летом 2004 года состоялся официальный визит Парвиз Мушаррафа в Азербайджан. На протяжении трёх дней обсуждались перспективы упрочнения дипломатических отношений; были подписаны соглашения о борьбе с нелегальным импортом наркотиков, а также психотропных веществ; о борьбе с терроризмом; о развитии туризма; было рассмотрено таможенное дело. Главы государств подписали Совместную декларацию. В июле этого же года, Президент ИРП посетил Фонд Гейдара Алиева.

Весной 2005 года президент Ильхам Алиев побывал в Пакистане. За время двухдневного визита стороны обсудили потенциал установления партнерства. Было подписано 6 соглашений в области информации и коммуникаций, транспорта, авиационного дела, культурных связей, финансового дела и образования.

В мае 2006 года в Баку прошёл 9-ый по счёту Саммит ОЭС, на котором принял участие премьер-министр Пакистана – Шовкет Азиз.

Летом 2008 года в Баку побывала делегация во главе с председателем парламента ИРП – Мухаммадмианом Сумро и делегация Постоянного комитета по внешним связям Сената ИРП под председательством Мушахида Хусейна Саиди.

1 марта 2017 года в столице Пакистана – городе Исламабад прошёл XIII Саммит Организации Экономического Сотрудничества. На Саммите участвовал также президент Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев. На встрече, премьер-министр Исламской Республики Пакистан – Мохаммад Наваз Шариф и президент Азербайджана – Ильхам Алиев пришли к обоюдному согласию заключить соглашение относительно ввоза Азербайджаном продукции военно-индустриального комплекса Пакистана. Обсуждались также вопросы, касающиеся оборонной промышленности и экономики. 

27 июля 2021 года Турция, Азербайджан и Пакистан подписали Бакинскую декларацию, направленную на укрепление связей, развитию сотрудничества.

Экономические отношения 
Действуют совместные группы по торговле и сельскому хозяйству. Действует Соглашение о сотрудничестве в области торговли и экономики (1995). 

В 2005 году в Баку был открыт филиал Национального банка Пакистана.

С конца 2017 года ведутся переговоры ИРП с Азербайджаном о необходимости подключения к проекту транспортного коридора «Север-Юг». Данный коридор может стать связующим звеном в железнодорожном транспорте Азербайджана, Ирана и Российской Федерации. 

За последнее десятилетие (2010-е) пакистанская сторона инвестировала в экономику Азербайджана около 4,2 млн. долл. США.  

Согласно двустороннему соглашению между министерствами энергетики Пакистана и Азербайджана (от февраля 2017 года), Азербайджан будет экспортировать часть нефти и газовых продуктов, включая печное топливо, бензин, дизельное топливо и природный газ в Пакистан.

В течение 2017 года общая сумма товарооборота между двумя странами оценивалась в 7,34 миллиона долларов (что на 26,55 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, 5,7 млн. долларов из общего количества пришлось на импорт азербайджанской продукции из Пакистана.

Средний двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном во второй половине 2018 года составил 7,3 миллиона долларов США. 

Товарооборот за январь-июнь 2018 года составил 5,82 млн. Около 250 компаний осуществляют сделки между странами на сумму 4,2 миллиона долларов. В 2018 году общий товарооборот между указанными странами был рассчитан на 36 процентов больше, чем в 2017 году.

Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном в период с января по сентябрь 2018 года составил 8,34 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общий рост составил 22,46 процента.

Товарооборот (тыс. долл)

Военное сотрудничество 
Пакистан является одним из обладателей ядерного оружия и государством с высокими показателями развития военной промышленности. Относительно вопросов о военном сотрудничестве между Пакистаном и Азербайджаном, отмечается возможность производить вооружение в общих целях, а также заложение основ военных предприятий.  С другой стороны, Пакистан стремится упрочить отношения с Азербайджаном в сфере энергетики в виду недостатка энергетических ресурсов.

Зимой 2014 года, во время прохождения V заседания рабочей группы по сотрудничеству в военной сфере между Азербайджаном и Пакистаном в городе Исламабад, страны подписали  Соглашение об обоюдном военном сотрудничестве. 

На протяжении последней декады военные эксперты Пакистана обучили приблизительно сотню азербайджанских военных подразделений. 

Азербайджан ведёт переговоры с Пакистаном по покупке истребителей JF-17 Thunder. В 2019-2020 годах намечается серийное производство истребителей JF-17 Block 3. Азербайджан также заинтересован в приобретении истребителей Super Mushak.

В гуманитарной области 
В период с 2012 по 2018 год Фонд Гейдара Алиева на основе гуманитарного сотрудничества оказал помощь нескольким местным пакистанским учреждениям социального обеспечения и благотворительным организациям, таким как Фонд Хамзы, Фонд Хайбера Гла. 

Фонд также выделил средства на строительство системы водоснабжения в районе Дера Исмаил Хан и организовал бесплатное лечение в различных больницах в городе Пешавар. Кроме того, Фонд Гейдара Алиева выплачивает стипендии более чем 30 студентам 12 пакистанских университетов и Школы девочек Рара. Во время инаугурации «Фонтана мучеников 20 января» в Гуджархане, провинция Пенджаб, 500 пакетов донорской крови были переданы в дар Центру Таласемии пакистанской организации Sweet Home (Bait-ul-Mal).

8 апреля 2015 года Агентством международного развития Азербайджана была оказана гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения в октябре 2014 года в сельских районах различных городов Пакистана.

В области культуры 
В Бакинском Государственном Университете есть специальное отделение пакистанского языка – урду. 

Весной 1996 года принята совместная декларация о побратимстве города Гянджа с пакистанским городом Мултан. В 2004 году в Исламабаде на двух языках - английском и урду, опубликована книга "По произведениям видного азербайджанского мыслителя Джалила Мамедгулузаде".

В 2007 году в городе Музаффарабад произошло землетрясение. Азербайджан оказал пострадавшей стране помощь материального характера суммой в 1,5 млн долл. По инициативе председателя Фонда Гейдара Алиева, в сельской местности Рара, в городе Музаффарабад началось строительство средней школы по современному образцу, торжественное открытие которой состоялось в феврале 2008 года. 

Фондом были выделены средства также на постройку нового блока медицинской клиники Глазного фонда Хайбер в городе Пешавар.

В области туризма 
Осуществляются авиарейсы Баку — Исламабад, Баку — Карачи, Баку — Лахор.

Примечания

Литература 
 Ниязов Н. С. Развитие азербайджано-пакистанских связей в военной области в 1994—2010 гг.  Вести Волгоградского государственного университета. Сер. 4, Ист. 2011. № 1 (19). С. 104—112.

Ссылки 
 Посольство Азербайджана в Пакистане Официальный сайт  
 Посольство Пакистана в Азербайджане Официальный сайт  
 Двусторонние отношения 

Азербайджан
Пакистан